Marin Čilić era il detentore del titolo da due anni, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Pablo Carreño Busta ha sconfitto Fabio Fognini con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (semifinale)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Martin Kližan (ritirato)

 Pablo Carreño Busta (campione)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Andrej Kuznecov (secondo turno)
 Marcel Granollers (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Cem İlkel (primo turno)
  Karen Chačanov (primo turno)

 Konstantin Kravčuk (primo turno)

Qualificati 

  Aleksandr Bublik (quarti di finale)
  Aslan Karacev (primo turno, ritirato)

 Daniil Medvedev (quarti di finale)
 Jürgen Melzer (primo turno)

Lucky loser 
  Federico Gaio (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2016
ATP World Tour 2016